Francisco III Gonzaga (Mantua, 10 de marzo de 1533 - Mantua, 21 de febrero de 1550) fue duque de Mantua y marqués de Montferrato desde 1540 hasta su muerte.

Biografía
Era hijo de Federico II Gonzaga y de Margarita Paleólogo. Francisco tenía solamente 7 años cuando murió su padre. Sin embargo, el 5 de julio de 1540, fue nombrado duque de Mantua. Mientras fue menor de edad, la regencia del ducado lo llevaba su madre y sus tíos, Ercole Gonzaga y Ferrante I Gonzaga, quienes eran sus tutores. El emperador Carlos V fue quien lo invistió tres años más tarde y en ese mismo momento se acordó el tratado matrimonial entre él y la sobrina del emperador, la pequeña Catalina de Habsburgo, hija de Fernando I de Habsburgo.

Las nupcias se concretaron el 22 de octubre de 1549, después de que Francisco cumpliera los 16 años de edad. Sin embargo, la vida conyugal de los jóvenes esposos tuvo una corta duración: un par de meses más tarde de la llegada de la consorte, el duque cayó en las gélidas aguas del lago durante una partida de caza, enfermándose gravemente de pulmonía.

Después de un período durante el cual pareció recuperarse, Francisco sufrió una recaída (probablemente causada por la celebración de la recuperación) y falleció. 

Catalina entonces regresó a Austria y la sucesión pasó a Guillermo, hermano menor de Francisco, quien aún estaba bajo la tutela de su madre y tíos.

Antepasados

Enlaces externos 
Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato

Notas

Bibliografía 
 Giuseppe Coniglio. I Gonzaga. Varese, Dall'Oglio, 1967.
 Lorenzo Bignotti. La Zecca di Mantova e Casale (Gonzaga). Mantova, Grigoli, 1984

Enlaces externos

Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato
 biografía

 

Gobernantes de Mantua del siglo XVI
Duques de Mantua (Gonzaga)
Nacidos en Mantua
Fallecidos en Mantua
Marqueses de Montferrato del siglo XVI (Gonzaga)